Machtens ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Machtens (1902–1978), belgischer Politiker
 Pauline Machtens (* 2002), deutsche Fußballspielerin